Nick Fletcher (ur. 1972) – brytyjski polityk
 Nick Fletcher – montażysta filmów animowanych